Jean Perrot ist der Name folgender Personen:

* Jean Perrot (Archäologe) (1920–2012), französischer Archäologe
 Jean Perrot (Ruderer) (* 1951), französischer Ruderer